Метрополис може да се отнася за:
 метрополис – голям град
 „Метрополис“ - филм на Фриц Ланг
 Метрополис - измислен град, в който комикс-героят Супермен се бори с престъпността

Пояснителни страници